Cavendish puede referirse a:

 El tabaco Cavendish refiere a un tipo específico de tratamiento, elaboración y presentación de tabaco para fumar en pipa.

 La familia Cavendish, que a lo largo de la historia de Inglaterra han ocupado los títulos nobiliarios de duques de Devonshire, duques de Newcastle y duques de Portland.
 Henry Cavendish (1731-1810), físico y químico británico, perteneciente a una rama menor de la familia antes mencionada.
 Margaret Cavendish, aristócrata y escritora británica
 El pueblo de Cavendish, origen de la susodicha familia, situado en Suffolk (Inglaterra).
 Cavendish, pueblo del condado de Windsor, en el estado de Vermont (Estados Unidos).
 Cavendish, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Windsor, en el estado de Vermont (Estados Unidos).
 Mark Cavendish (n. 1985), ciclista británico.
 Thomas Cavendish (1560-1592), marino y corsario inglés.
 Laboratorios Verificadores Medioambientales Cavendish, empresa medioambiental española.
 El experimento de Cavendish, con el que Henry Cavendish calculó la constante de gravitación universal.
 Los Laboratorios Cavendish, nombre del departamento de Física de la Universidad de Cambridge.
 Cavendish, personaje del manga y anime One Piece.
 Diana Cavendish, personaje de Little Witch Academia, anime producido por el estudio Trigger.
 Plátano Cavendish, la variedad comercial dominante de plátano.